Bernard Malamud (1914-1986), écrivain américain ;
 Carl Malamud (1959-), personnalité américaine en informatique.